Харольд Эверетт «Хэл» Грир (, 26 июня 1936 года, Хантингтон, Западная Виргиния, США — 14 апреля 2018 года, Аризона, США) — американский профессиональный баскетболист. С 1958 по 1973 год он играл за команду «Сиракьюс Нэшнлз» / «Филадельфия Севенти Сиксерс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Играл на позиции атакующего защитника. Участвовал в матче всех звёзд НБА, а в 1968 году был признан самым ценным игроком матча всех звёзд. В 1996 году был включён в список 50 величайших баскетболистов в истории НБА. Его номер был выведен из обращения командой «Филадельфия Севенти Сиксерс». С 1982 года член Зала славы баскетбола.

Биография 
Играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. В 1958 году был выбран во втором раунде под 13-м номером на драфте НБА 1958 года командой «Сиракьюс Нэшнлз». В сезоне 1966/1967 годов в составе команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» завоевал чемпионский титул. За время своего выступления в НБА Грир 10 раз участвовал в матче всех звёзд НБА, а в 1968 году был признан самым ценным игроком матча всех звёзд. За карьеру он набрал более 20 000 очков. За его успехи в его родном городе одна из улиц была переименована в его честь «Бульвар Хэла Грира» (). В 1982 году он был принят в Зал славы баскетбола, а в 1996 году был включён в список 50 величайших баскетболистов в истории НБА.

Личная жизнь 
Грир был женат, и у пары был сын и две дочери. Умер 14 апреля 2018 года после непродолжительной болезни. Новость о его смерти была объявлена 16 апреля перед началом второго матча плей-офф между «Севенти Сиксерс» и «Майами Хит».. В его честь Филадельфия решила до конца плей-офф выступать с черной повязкой на майках игроков и небольшой вставкой с номером 15.

Тренерская карьера 
В 1980 году Грир тренировал «Филадельфию Кингз» (англ. Philadelphia Kings) Континентальной баскетбольной лиги. Он также тренировал баскетбольную команду Академии Джермантаун (англ. Germantown Academy) в Форт-Вашингтоне, штат Пенсильвания.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Hoopedia bio

 

Родившиеся в Хантингтоне (Западная Виргиния)
Умершие в Аризоне
Баскетболисты США
Игроки «Маршалл Тандеринг Херд» (баскетбол)
Игроки «Сиракьюс Нэшнлз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Члены Зала славы баскетбола
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами